Чемпионат Египта по футболу 1992/1993 — 36-й чемпионат Египта, проходивший с 25 сентября 1992 года по 11 июня 1993 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1992/1993 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1992/1993 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1992 году
1993 год в Египте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993